Iperaq bezeichnet:
 Iperaq (Insel, Aappilattoq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iperaq (Insel, Ammaqqua), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iperaq (Insel, Anarusuk), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland